Le Levant français était la partie du Levant incluant les deux mandats coloniaux français d'Asie de l'Ouest de 1920 à 1946, couvrant les territoires actuels de la Syrie et du Liban.

Voir aussi 
 Syrie mandataire
 Histoire du Liban
 Levant

Relations entre la France et le Liban
Mandat français en Syrie et au Liban